Moiré steht für:
 Moiré (auch: Moiree), maseriertes Gewebe
 Moiré-Effekt
 Moiré (Rhône), französische Gemeinde im Département Rhône

Personen:
 Milo Moiré (* 1983), Schweizer Performancekünstlerin

Moire steht für:
 Emmanuel Moire (* 1979), französischer Sänger und Musicaldarsteller

Siehe auch:
 Moiren, griechische Schicksalsgöttinnen (Singular Moira)
 Moiret